Das Wort Argaman bezeichnet
 eine israelische Rebsorte, siehe Argaman (Rebsorte)
 eine jüdische Siedlung in der Westbank, siehe Argaman (Siedlung)

Argaman ist der Familienname von
Iris Argaman (* 1967), israelische Schriftstellerin